Kalovo est un toponyme qui peut désigner :
Kalovo, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Malko Tarnovo, oblast de Bourgas ;
Kalovo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja.